Marcondes ist der Familienname folgender Personen:

 Emiliano Marcondes (* 1995), dänisch-brasilianischer Tennisspieler
 Igor Marcondes (* 1997), brasilianischer Tennisspieler